{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Шеффилд, Англия
|-
|align = "center" | 24 — 27 июня 2010
|-
|align = "center" | Академия снукера
|-
| Призовой фонд — £ 50 000
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 147 (Курт Мэфлин)
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Финальный матч
|-
| Победитель — Марк Уильямс|-
| Финалист — Стивен Магуайр
|-
|}Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 1 (официальное название Star Xing Pai Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 1 по названию спонсора) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл 24–27 июня 2010 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. В нём приняли участие 75 профессионалов из мэйн-тура и 73 любителя.

Курт Мэфлин сделал свой первый (71-й в официальной статистике) максимальный брейк. Это событие произошло в матче первого круга Мэфлина с Михалом Зелински.

Марк Уильямс в финале обыграл Стивена Магуайра со счётом 4:0.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: £ 10 000 (2000 очков) 
Финалист: £ 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: £ 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: £ 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: £ 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: £ 600 (560 очков) 
Участники 1/32: £ 200 (360 очков)

Призовой фонд: £ 50 000.

 Результаты 
 Предварительный раунд 

 Основной турнир 
 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 4 

 Финальная часть 

 Сенчури брейки 

 147''' Курт Мэфлин
 141, 129 Марк Селби
 138, 118 Тони Драго
 137, 129, 124, 124, 114 Стивен Магуайр
 136 Джордан Браун
 136 Дэйв Харольд
 134, 130 Энтони Макгилл
 134 Джейми Джонс
 133 Джо Джогия
 129, 103 Том Форд
 129, 108 Эндрю Хиггинсон
 124 Фергал О’Брайен
 122 Ронни О'Салливан
 121 Эндрю Норман
 119 Марко Фу
 117 Алан Макманус

 115 Патрик Уоллес
 114 Михал Зелински
 114 Барри Пинчес
 112, 102, 100, 100 Джейми Коуп
 111 Джадд Трамп
 110, 100 Хью Эбернети
 109, 109 Стивен Ли
 107 Дэниел Уэллс
 106 Стюарт Бинэм
 106 Джимми Робертсон
 104 Ник Дженнингс
 104 Питер Эбдон
 103 Джейми Бёрнетт
 101 Рори Маклауд
 101 Майк Данн
 101 Эльфи Бёрден

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей РТС-1 на top-snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере